Джуніор Бриджмен (1953) — американський баскетболіст, форвард і захисник.
 Лора Бріджмен (1829–1889) — американська поетеса.
 Мел Бріджмен (1955) — канадський хокеїст.
 Персі Бріджмен (1882–1961) — американський фізик.
 Фредерік Артур Бріджмен (1847–1928) — американський художник-орієнталіст.

Прізвища